Bardens ist der Familienname folgender Personen:

 David Bardens (* 1984), deutscher Mediziner
 Hans Bardens (1927–2003), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Peter Bardens (1944–2002), britischer Rockmusiker

Siehe auch:
 Bartens
 Barden